Das Wort Axis stammt aus dem Griechischen (Αξις) und bedeutet Achse.

Axis steht für:
 Axis, Kreidegrund auf spätmittelalterlichen Holzplastiken, siehe Assis (Grundierung)
 Axis (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Axis (englische Band), englische NWoBHM-Band
 Axis (griechische Band), griechische Rockband
 Axis (Halswirbel), der zweite Halswirbel
 Axis (US-amerikanische Band), US-amerikanische Hard-Rock-Band
 Axishirsche (Axis), eine Gattung von Hirschen

Axis ist Namensbestandteil von:
 Apache Axis, eine SOAP-Engine (Software)
 Axis & Allies, ein Brettspiel
 Axis: Bold as Love, ein Musikalbum von Jimi Hendrix
 Axis Communications, ein schwedisches Elektronikunternehmen
 Axis Komputerkunst, ein ehemaliges Entwicklerstudio für Heimcomputerspiele
 AXIS Flight Training Systems, Hersteller von Flugsimulatoren für Pilotentraining, südlich von Graz
 Axis Mundi, die ideelle Verlängerung der Rotationsachse der Erde, siehe Weltachse
 Axis Percussion, ein amerikanischer Hersteller von Schlagzeugequipment
 New Axis Airways, eine französische Fluggesellschaft

Axis als englische Übersetzung des deutschen Wortes Achse ist Wortbestandteil von:
 Axis of Evil, von George W. Bush geprägter Begriff, siehe Achse des Bösen
 Axis Powers, Zusammenschluss Deutschlands, Italiens und Japans im Zweiten Weltkrieg, siehe Achsenmächte

Axis ist der Name von:
 Axis Sally, siehe Mildred Elizabeth Sisk Gillars

Siehe auch: